Fortunata y Jacinta puede aludir a: 
 Fortunata y Jacinta, novela realista de Benito Pérez Galdós de 1886-1887;
 Fortunata y Jacinta, película de Angelino Fons de 1970, basada en la novela anterior;
 Fortunata y Jacinta, teleserie de 10 capítulos de 1980, dirigida por Mario Camus, también basada en la novela.